{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Rosmalen
| Officiële naam     = Heineken Trophy
| Plaats             = Rosmalen
| Land               = Nederland
| Locatie            = Autotron
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 32 enkel, 16 kwal. / 16 dubbel
| Categorie          = ATP International Series
| Ondergrond         = gras, buiten
| Prijzengeld        = US$ 475.000
| Jaar               = 1996
| Datum              = 10 - 16 juni
| Editie             = 7
| Vorige             = 1995
| Volgende           = 1997
| Winnaar enkelspel  =  Richey Reneberg
| Winnaar dubbelspel =  Paul Kilderry  Pavel Vízner}}
Het ATP-toernooi van Rosmalen 1996 (met de officiële naam Heineken Trophy 1996''') werd van 10 tot en met 16 juni gespeeld.
Er werd gespeeld op de grasbanen van het Autotron in het Nederlandse dorp Rosmalen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen